Джули (Джулия) Гарвуд  (; род. 1946, Канзас-Сити, штат Миссури, США) — американская писательница любовного романа.

Биография 
Джули Гарвуд родилась в 1946 году. Была шестой из семи детей в ирландской католической семье.

Начала писать, когда младший из трёх её детей пошёл в школу. Её первый роман «Нежный воин» был опубликован в 1985 году. С этого момента Гарвуд начала выпускать бестселлер за бестселлером: её книги расходятся тиражом более 35 миллионов и переведены более чем на 10 языков мира.

Герои её книг — средневековые рыцари, герои эпохи Регентства, техасские ковбои и современные молодые люди.

Романы под именем Эмили Чейз

Серия «Девушки из Канби Холла» 
Серия школьных историй, опубликованных с 1984 по 1989. Рассказывает истории о подростках из английской школы. В написании серии помимо Джули Гарвуд участвовали и другие авторы. Перу Джули Гарвуд принадлежит рассказ «Что же делать девушке» (What’s a Girl To Do?, 1985).

Романы под именем Джули Гарвуд

Романы вне серий 
 Благородный воин (Gentle Warrior)
 Девушка Весна/Девушка по имени Саммер (A Girl Named Summer)
 Мятежная страсть (Rebellious Desire)
 Великолепие чести (Honor’s Splendour)
 Королевский подарок (The Prize)
 Добрый ангел (Saving Grace)
 Прекрасный принц (Prince Charming)
 Идеальный мужчина (The Ideal Man)

Серия «Шпионы Короны» 
 Львица (The Lion’s Lady)
 Ангел-хранитель (Guardian Angel)
 Дар (The Gift)
 Замки (Castles)

Серия «Невесты лэрдов» 
 Новобрачная (The Bride)
 Свадьба (The Wedding)

Серия «Лэрды Высокогорья» 
 Секрет/Тайна (The Secret)
 Роковое сокровище (Ransom)
 Музыка теней (The Shadow Music)

Серия «Клэйборны из Роузхилла»  
 Две Розы (For The Roses) 
 Три Розы (3 повести в одной книге)Розовая роза (One Pink Rose) Белая роза (One White Rose)Красная роза (One Red Rose) Когда придет весна (Come The Spring) Бьюкенен — Ренар — Маккенна 
 Рискованная игра (Heartbreaker) Провинциальная девчонка (Mercy) Опасные забавы (Killjoy) Список жертв (Murder List) Скрытая ярость (Slow Burn) Танец теней (Shadow Dance) Огонь и лед (Fire and Ice) Жар желания (Sizzle) Идеальный мужчина (The Ideal Man) Лесть (Sweet Talk) (неофициальный перевод)
 Талантливый мужчина (Hotshot)'' (неофициальный перевод)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джули Гарвуд 

Писательницы США